

Cinema 
 A Country Girl – cortometraggio del 1908 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Country Girl – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 A Country Girl (o (The Girl from the Country) – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 A Country Girl – cortometraggio del 1914 diretto da Edgar Jones
 A Country Girl – film del 1914 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France

Teatro e musica
 A Country Girl – commedia musicale del 1902 di Lionel Monckton, parole di Adrian Ross